Sindici – magistrati dell'antica Atene

Persone
Augusto Sindici (1839-1921) – poeta italiano
Oreste Sindici (1828-1904) – compositore italiano naturalizzato colombiano